Dere (türk. für „Bach“) ist ein türkischer Familienname.

Namensträger 

 Alifereti Dere (* 1961), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Cansu Dere (* 1980), türkische Schauspielerin und Fotomodel
 Hasan Dere (* 1984), deutsch-türkischer Schauspieler und Musicaldarsteller

Siehe auch 
 Đere
 Dere (Pertek), Dorf in der Türkei
 Dere Street

Familienname
Türkischer Personenname